Чемпіонат Боснії і Герцеговини з футболу 2014—2015 — 21-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Боснії і Герцеговини. Титул чемпіона втретє здобуло Сараєво.

Клуби

Турнірна таблиця 

  

 
 

 

Примітки: 
1. Клуб Олімпік візьме участь у Лізі Європи УЄФА 2015—2016 як переможець Кубку Боснії і Герцеговини з футболу 2014—2015

Позначення:

Лідери чемпіонату

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Офіційний сайт ліги
 Чемпіонат Боснії і Герцеговини на soccerway 

2014—2015
Босніїя і Герцеговина
Босніїя і Герцеговина
2014 у спорті Боснії та Герцеговини
2015 у спорті Боснії та Герцеговини